kompresija (lat. compressio: pritiskanje) je stiskanje, stlačivanje, zbijanje, zgušćivanje; sažimanje, stezanje; pritisak.
 kompresija (fizika), u termodinamici, je povećanje tlaka plina ili pare zbog smanjivanja njihova volumena. Dio rada koji se pritom ulaže pretvara se u toplinu, pa mediju izloženomu kompresiji raste temperatura i istodobno mu se povećava gustoća. U širem smislu, kompresija je svako povećanje tlaka nekog medija, što se može postići i njegovim zagrijavanjem uz konstantan volumen, ili pak pretvorbom kinetičke energije medija u potencijalnu, kakva se odvija u strujnom ili mlaznom kompresoru. Kompresijom gorive smjese povećava se učinkovitost rada motora s unutarnjim izgaranjem, a kod Dieselovih motora dolazi i do samozapaljenja smjese (kompresijsko paljenje) zbog porasta temperature. Omjer početnog i smanjenog obujma smjese motora naziva se omjerom (stupnjem) kompresije.

 kompresija (medicina), u medicini: 
 pritisak na neki organ ili dio tijela slomljenim kostima, drugim čvrstim tkivima, izljevom krvi ili tumorom. Posljedica je oštećenje funkcije i atrofija stisnutoga tkiva ili organa. Liječenje: uklanjanje uzroka kompresije. 
 terapijski zahvat pritiskanja krvne žile radi zaustavljanja krvarenja s pomoću prsta (digitalna kompresija) ili zavoja (kompresivni zavoj).

 kompresija (informatika), u informatici, može značiti kompresija podataka ili sažimanje podataka.

Izvori